Сен-Лу-де-Фрибуа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Мезидон-Канон. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14608.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 183 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 105 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 69 были экономически активными, 36 — неактивными (показатель активности — 65,7 %, в 1999 году было 68,9 %). Из 69 активных жителей работали 65 человек (34 мужчины и 31 женщина), безработных было 4 (2 мужчин и 2 женщины). Среди 36 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Сен-Лу-де-Фрибуа 

Коммуны департамента Кальвадос